Кэвелл, Кавелл () — английская фамилия. Известные носители:

 Кэвелл, Стэнли (1926-2018) — американский философ.
 Кэвелл, Эдит (1865-1915) — британская медсестра.